Arlington kan syfta på:

 Arlingtonkyrkogården – en militärkyrkogård i Arlington County utanför Washington D.C.
 Arlington Aircraft Company – en segelflygplanstillverkare
 Arlington Sisu 1A – ett segelflygplan
 Arlington Asset Investment – ett amerikanskt investmentbolag
 Arlington Road –  en amerikansk dramathriller från 1999 i regi av Mark Pellington

Geografi

Australien

 Arlington Reef – ett rev i Queensland

Kanada

 Long Harbour-Mount Arlington Heights – i Newfoundland och Labrador
 Arlington Lakes – sjöar i British Columbia
 Arlington Basin – en dal i British Columbia

Storbritannien 

Arlington, Devon
Arlington, East Sussex

Se även
 Arlington Castle – ett slott i grevskapet East Sussex

USA

 Arlington, Kalifornien
 Arlington, Illinois
 Arlington, Kansas
 Arlington, Kentucky
 Arlington, Massachusetts
 Arlington, Minnesota
 Arlington, Nebraska
 Arlington, Ohio
 Arlington, Oregon
 Arlington, South Dakota
 Arlington, Tennessee
 Arlington, Texas
 Arlington, Vermont
 Arlington, Virginia
 Arlington, Washington
 Arlington, Wyoming
 Upper Arlington – förort till Columbus i Ohio

Se även
 Arlington County – ett county i Virginia
 Arlington House, The Robert E. Lee Memorial – ett National Memorial i Arlington County, Virginia

Se även
 Arlington Mountain – flera
 Arlington Peak – flera

Personer
 Henry Bennet Arlington (1618–1685), (lord Arlington), engelsk 1600-talspolitiker
 Edwin Arlington Robinson (1869–1935), Edwin Arlington Robinson